Tydén är ett efternamn, som burits av bland andra:

 Adolf Tydén (1878–1963), svensk sjömilitär och ämbetsman
 Carl Tydén (1916–2012), svensk militär
 Ebbe Tydén (1885–1968), svensk militär
 Eugène Tydén (1843–1934), svensk militär
 Folke Tydén (1889–1974), svensk skol- och språkman
 Gunnar Tydén (1944–2017), svensk kirurg
 Göran Tydén (1918–1996), svensk militär
 Hilding Tydén (1904–1976), svensk ingenjör
 Jens Tydén (född 1941), svensk konstnär
 Maj Jerndahl-Tydén (1895–1961), svensk konstnär
 Mattias Tydén (född 1963), svensk historiker
 Michael Tydén (född 1952), svensk konserthuschef
 Nils Tydén (1889–1976), svensk konstnär